Live — перший концертний альбом швейцарського гурту Lacrimosa. Був записаний впродовж концертного туру Європою на підтримку останнього на той момент альбому Stille.

Список композицій

Учасники запису   

 Тіло Вольф — вокал, синтезатори, продюсер;
 Анне Нурмі — вокал, синтезатори;
 Jay.P. — бас-гітара
 A.C. — ударні
 Sascha Gerbig — гітара
 J. "Piesel" Küstner — гітара